Folgende Liste sortiert Länder nach ihren erneuerbaren Frischwasserreserven. Als Wasserreserven gelten alle Wasserbestände, die sich auf dem Territorium eines Landes befinden. Dazu gehören alle Reserven, die sich in Seen, Flüssen, Sümpfen und als Grundwasser im Boden befinden. Als Wasserressourcen werden nur Süßwasserbestände gezählt. Derartige Bestände sind lediglich 0,01 % allen weltweiten Wassers.

Durch das weltweite Bevölkerungswachstum werden Wasserreserven zu einer zunehmend wichtigen Ressource, wobei die weltweiten Wasserressourcen sehr ungleich verteilt sind.

Länder nach Wasserressourcen pro Kopf 
Liste der Länder nach erneuerbaren Frischwasserressourcen pro Kopf in Kubikmeter zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt.

Länder nach Wasserressourcen 
Liste der Länder mit dem größten erneuerbarem Frischwasserbestand in Milliarden Kubikmetern.

Siehe auch 

 Liste der Länder nach jährlicher Niederschlagsmenge

Einzelnachweise 

Wasserressourcen